Miejscowości w USA:
 Ellisburg – jednostka osadnicza w stanie New Jersey, w hrabstwie Camden
 Ellisburg – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Jefferson
 Ellisburg – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Jefferson
Gminy w USA:
 Ellisburg (ang. Ellisburg Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Jefferson